Далянь:

 Далянь — город в северо-восточной части Китая, порт в заливе Даляньвань Жёлтого моря.
 Далянь Аэрбин — китайский футбольный клуб.
 Далянь Шидэ — бывший китайский футбольный клуб.